Пилица може да се односи на:

 Пилица, насеље у општини Бајина Башта, у Златиборском округу, Република Србија
 Горња Пилица, насеље у општини Зворник, Република Српска, БиХ
 Доња Пилица, насеље у општини Зворник, Република Српска, БиХ
 Пилица, град у Пољској

или

 Пилица (река), ријека у Пољској